Matchy with QUESTION? é uma banda do Japão.

A sua música "Mezamero! Yasei" foi utilizada como tema de encerramento Anime Naruto Shippuuden.

Bandas do Japão